Jan Lipski z Goraja (zm. między 1613 a 1617) – podkomorzy bełski, podczaszy chełmski
 Jan Lipski (Jan hrabia Lipski) herbu Łada (ur. 1589 w Lipiu – zm. 1641 w Łyszkowicach) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup chełmiński, referendarz wielki koronny
 Jan Albrycht Lipski (zm. 1676) – wojewoda rawski
 Jan Stanisław Lipski (zm. 1682) – starosta czchowski, sądecki i perejasławski
 Jan Franciszek Lipski – kasztelan małogoski, starosta rawski
 Jan Aleksander Lipski herbu Grabie (ur. 15 czerwca 1690 w Olszynie, zm. 20 lutego 1746 w Kielcach) – polski duchowny katolicki, kardynał, biskup krakowski
 Jan Lipski (zm. 1786) – kasztelan santocki
 Jan Lipski herbu Grabie (ur. 1739 w Ludomach, zm. 1832 w Trzebinach) – polski szlachcic, generał kawalerii, poseł na Sejm Czteroletni
 Jan Józef Lipski (ur. 25 maja 1926 w Warszawie, zm. 10 września 1991 w Krakowie) – polski krytyk i historyk literatury